Mignon kan syfta på:

 Mignon (opera) – en opera av Ambroise Thomas
 Balett ur operan Mignon – en svensk stumfilm från 1907
 Mignon (figur) – en karaktär i Goethes Wilhelm Meisters läroår, som gett upphov till operan ovan.
 Mignon (biograf) – en biograf i Göteborg
 Mignon (typgrad) – en måttenhet i typografi
 Mignon – en slup utrustad med naftamaskin, se Naftaslup
 M/V Mignon – ett fartyg som är byggt för Walleniusrederierna
 Mignon Schokoladenwerke AG – tidigare namn för en tyska chokladtillverkar, se Halloren Schokoladenfabrik
 Mignon Point – en udde i Kanada

Personer
 Abraham Mignon (1640–1679), tysk-nederländsk målare 
 Antonine Mignon (1904–?), en fransk friidrottare
 Mignon Georgian (1903–1987), en svensk skådespelare
 Mignon G. Eberhart (1899–1996), en amerikansk författare

Se även
 Lac Mignon
 Filet mignon